Никола́й Тимоше́нко:
 Тимошенко, Николай Иосифович (род. 1925) — советский и российский учёный, педагог.
 Тимошенко, Николай Петрович (род. 1957) — российский актёр театра и кино, чтец-декламатор, Заслуженный артист России.